André Geraldes de Barros, dit André Geraldes, est un footballeur portugais né le  à Maia. Il évolue au poste d'arrière droit au Maccabi Tel-Aviv.

Biographie 

Le , il est transféré au Sporting CP, l'un des trois grands clubs du Portugal, après s'être imposé les deux dernières saisons dans les clubs d'İstanbul BB et Belenenses. Il signe un contrat de 5 ans, et le montant de sa clause libératoire est fixé à 45 millions d'euros.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Maia
Naissance en mai 1991
Footballeur portugais
Joueur du Desportivo Chaves
Joueur du Desportivo Aves
Joueur de l'Istanbul Başakşehir
Joueur du CF Belenenses
Joueur du Sporting Clube de Portugal
Joueur du Sporting Clube de Portugal B
Joueur du Vitória Setúbal
Joueur du Real Sporting de Gijón
Joueur du Maccabi Tel-Aviv FC
Joueur de l'APOEL Nicosie